Legden ist ein Ortsname:
 Legden, Gemeinde im Landkreis Borken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Legden, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, jetzt: Dobroje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Legden, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, jetzt: Lejdy, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen